«На подъёме» () — повесть американского писателя Стивена Кинга. Первое издание вышло в США 30 октября 2018 года. Книга содержит иллюстрации к заголовкам главам, сделанные Марком Эдвардом Гейером, который ранее иллюстрировал первые издания Кинга «Роза Марена» и «Зеленая миля».

Выход книги 
22 декабря 2017 года в интервью Entertainment Weekly Кинг объявил о выходе книги «На подъёме». Рассказывая о своей недавней новелле «Гвенди и её шкатулка», Кинг сказал: «Я написал еще одну повесть под названием „На подъёме“, которая также является историей Касл-Рока и в некотором смысле, это почти как продолжение истории Гвенди Питерсон».

29 мая 2018 года небольшой отрывок и обложка книги были представлены Entertainment Weekly. Несмотря на то, что Кинг назвал «На подъёме» повестью, на обложке книги было написано роман.

Сюжет 

Необычное событие происходит со Скоттом Кэри, проживающем в городе Касл-Рок в США: его организм мистическим образом начинает сбрасывать вес, при этом оставаясь здоровым. Борясь с этой болезнью со своим доверенным врачом, Скотт узнает, что в его городе пара лесбиянок хочет открыть ресторан, и подвергается нападкам. Он решает им помочь.

Критика 
Kirkus Reviews назвал повесть «трогательной выдумкой с парочкой ловких политических пинков, цель которой показать, что мы все можем поладить».

Экранизация 
В интервью CinemaBlend кинорежиссер Джек Бендер сказал, что работает над фильмом по мотивам повести «На подъёме».

Ссылки 
 Воспарение (англ.) на сайте Стивена Кинга 
 Elevation (англ.) на сайте StivenKIng FanDom
 Роман на сайте издательства АСТ
 Аудиокнига Стивен Кинг «На подъёме»

Примечания 

Романы Стивена Кинга